Geelhout (verfhout) (Cladrastis lutea), een houtsoort die als verfhout gebruikt wordt
 De Outeniquageelhout of kalander (Afrocarpus falcatus) uit Zuid-Afrika
 De echte geelhoutboom (Podocarpus latifolius) uit Zuid-Afrika
 Casearia tremula